Ponderosa – CDP della California
Ponderosa – CDP del Nuovo Messico